A 2006-07-es A1 Grand Prix sorozat volt a második A1 Grand Prix szezon. 2006. október 1-én vette kezdetét és 2007. április 29-én ért véget. A bajnok Németország csapata lett, 35 ponttal végzett Új-Zéland előtt.

Csapatok

Futamok 

A második A1 Grand Prix-szezon 11 futamból állt, melyek 10 különböző országban kerültek lebonyolításra. A versenyhétvégék 3 napból álltak, az edzéseket szombaton, a két versenyt vasárnap rendezték.

 A sprintversenyek 20, a főversenyek pedig általában 70 percig tartottak.

Végeredmény

Díjazás 

A 2006-07-es szezon pontrendszere és pénzdíjazása
 A sprintversenyeken az első hat helyezett versenyző kap pontot.
 A főversenyeken az első tíz helyezett versenyző kap pontot, emellett pénzdíjazásban is részesül.
 A leggyorsabb körért további egy pont jár

További információk 

 Eredmények a hivatalos honlapon

A1 Grand Prix